Bieg na 60 metrów przez płotki mężczyzn – jedna z konkurencji rozgrywanych podczas halowych lekkoatletycznych mistrzostw Europy w hali O2 Arena w Pradze. Tytułu z poprzednich mistrzostw nie bronił Rosjanin Siergiej Szubienkow.

Rekordy

Terminarz

Rezultaty

Eliminacje 
Rozegrano 4 biegi eliminacyjne, do których przystąpiło 28 płotkarzy. Awans do półfinału dawało zajęcie jednego z pierwszych trzech miejsc w swoim biegu (Q). Skład półfinałów uzupełniły czterech zawodników z najlepszymi czasami wśród przegranych (q).

Półfinały 
Rozegrano 2 biegi półfinałowe, w których wystartowało 16 płotkarzy. Awans do finału dawało zajęcie jednego z pierwszych dwóch miejsc w swoim biegu (Q), natomiast czterem. Skład półfinałów uzupełniły czterech zawodników z najlepszymi czasami wśród przegranych (q).

Finał

Bibliografia 
 
 
 

Bieg na 60 m przez płotki mężczyzn